

Codici 
 MGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moultrie/thomasville (Stati Uniti)

Altro 
Metal Gear Rising (abbreviato MGR) – videogioco del 2013
M.G.R. Communications – casa cinematografica pornografica